Loureiros puede referirse a:
 Loureiros (Ames), aldea española de la parroquia de Cobas, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Loureiros (Arzúa), aldea española de la parroquia de Branzá, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Loureiros (Betanzos), localidad española de la parroquia de Brabío, del municipio de Betanzos, provincia de La Coruña, Galicia.